Törökország az olimpiai játékokon először 1908-ban szerepelt, a téli játékokon pedig 1936-ban vett először részt, azóta a sportünnepek többségén jelen volt.

A török sportolók eddig összesen 87 érmet nyertek, valamennyit a nyári játékokon, legeredményesebb sportáguk a birkózás.

A Török Nemzeti Olimpiai Bizottság 1908-ban jött létre, a NOB 1911-ben vette fel tagjai közé, jelenlegi elnöke Togay Bayatli.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Források 

Nemzetek az olimpiai játékokon